Алексе́й Ле́бедев:
 Лебедев, Алексей Александрович (1876—1964) — учёный-двигателист.
 
 Лебедев, Алексей Борисович (1883—1941) — советский учёный-электротехник.
 Лебедев, Алексей Владимирович (род. 1973) — российский сценарист, режиссёр и продюсер.
 Лебедев, Алексей Евгеньевич (род. 1952) — российский режиссёр.
 
 Лебедев, Алексей Константинович (1924—1993) — тубист, композитор, педагог.
 Лебедев, Алексей Матвеевич (1881—1953) — педагог, журналист, редактор и издатель.
 Лебедев, Алексей Михайлович (1922-1993) — полный кавалер ордена Славы.
 Лебедев, Алексей Николаевич (1876—1938) — священник Русской православной церкви, священномученик.
 
 Лебедев, Алексей Петрович (1845—1908) — русский историк церкви, византинист.
 Лебедев, Алексей Сергеевич (1852—1912) — духовный писатель.
 Лебедев, Алексей Фёдорович (1924—1945) — Герой Советского Союза. Примечания